Grafschaft pode referir-se a:
 um termo Alemão para condado, no sentido de que é uma área que pertencia a um conde (ger. Graf). Contudo, distritos administrativos sem conde, que seria também chamado counties nos países de língua inglesa, não são chamados Grafschaft em Alemão.
Lista de Estados do Sacro Império Romano-Germânico
 Grafschaft (Renânia), uma municipalidade na Renânia-Palatinado, Alemanha
 Grafschaft, uma parte de Schmallenberg, na Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha
 Grafschaft Abbey, em Schmallenberg
 Grafschaft (Suíça), uma municipalidade do Cantão de Valais

Desambiguação